Nossa Rádio Ceará é uma emissora de rádio brasileira sediada em Fortaleza, capital do estado do Ceará. Opera no dial FM, na frequência 97,7 MHz, e é afiliada à Nossa Rádio. Foi criada no dia 1 de maio de 2005 pelo empresário e político cearense Gaudêncio Lucena, atendendo como Costa do Sol FM.

História 
A concessão da emissora foi obtida em 2002 pelo empresário Gaudêncio Lucena e contou inicialmente com sociedade de Eunício Oliveira. A nova emissora estava prevista para entrar no ar em 2004.

A rádio Costa do Sol FM foi criada em Fortaleza no dia 1.º de maio de 2005 pelo empresário e político cearense Gaudêncio Lucena, sendo lançada com bastante entusiasmo por parte de seu proprietário, anunciada como a "primeira rádio 100% digital do Ceará", e com destaque por operar com 50 kW de potência, que fazia o alcance de sinal cobrir a Região Metropolitana de Fortaleza, interior do Estado e parte do Rio Grande do Norte. Além dos investimentos em tecnologia, foram realizadas grandes contratações para a emissora.

A rádio estreou oficialmente no dia 17 de julho de 2005. Seu slogan era Quem sintoniza, fica! e sua programação era popular, focada nas classes BCD, na faixa etária de 15 a 40 anos, sendo o público feminino o predominante. A meta da Costa do Sol FM era formar uma rede de rádios. No último ano no ar, possuía apenas programação musical.

No dia 1.º de março de 2010, a Costa do Sol FM foi arrendada para a Igreja Internacional da Graça de Deus, que colocou no ar a programação da Nossa Rádio, passando a adotar a nomenclatura Nossa Rádio Ceará.

Bibliografia

Ligações externas 
 
 
 

Estações de rádio de Fortaleza
Mídia de Fortaleza
Estações de rádio fundadas em 2005
Emissoras da Nossa Rádio